Enlil-bāni oder Enlil-bani ist der Name folgender Personen:

 Enlil-bāni (Isin), König von Isin
 Enlil-bāni (Händler), assyrischer Händler
 Enlil-bani (Schandabakku), kassitischer Beamter und Priester